Die St. Petersburg Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis zum 22. September 2013 in Sankt Petersburg stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Martin Kližan, im Doppel das Duo Rajeev Ram und Nenad Zimonjić. Im Einzel setzte sich Ernests Gulbis durch und gewann das Turnier. Im Doppel setzten sich die topgesetzten Spanier David Marrero und Fernando Verdasco durch, die im Finale Denis Istomin und Dominic Inglot in zwei Sätzen besiegten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Open 2013 fand am 14. und 15. September 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den St. Petersburg Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Sankt Petersburg